Форест-Парк:

 Форест-Парк — пригород Чикаго (штат Иллинойс, США).
 Станция Форест-Парк — станция метро в г. Форест-Парк.
 Форест-Парк — парк в Великоанадольском лесу на Украине.